

Cinema 
Vendesi miracolo (Leap of Faith) – film del 1992 diretto da Richard Pearce

Musica 
Leap of Faith – album di Kenny Loggins del 1991
Leap of Faith – singolo di Bruce Springsteen del 1992
Leap of Faith – album di Dave Douglas del 2000

Televisione 
Delitto di fede (Leap of Faith) – film per la televisione del 1988 diretto da Stephen Gyllenhaal
Leap of Faith – serie televisiva del 2002